Казимир Антонович Брамский (22 января 1935, с. Шарки, Хмельницкая область) — украинский инженер, историк городского электротранспорта Киева, исследователь Куренёвской трагедии. Член Национального союза журналистов Украины и Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Биография 
Родился 22 января 1935 года в крестьянской семье. В 1959 году окончил среднюю школу и поступил в Харьковский институт инженеров коммунального строительства, после окончания которого в 1964 году начал работать на инженерных должностях на городском электротранспорте Киева. С 1975 по 2015 год возглавлял технический отдел Трамвайно-троллейбусного управления, коммунального предприятия «Киевэлектротранс», коммунального предприятия «Киевпастранс». Внёс значительный вклад в строительство первой в СССР киевской линии скоростного трамвая.

Автор (соавтор, редактор) целого ряда публикаций по истории электротранспорта Киева и его персоналий. С 1967 года начал публиковаться в многотиражной газете «Киевский электротранспорт», технических журналах и периодической прессе. Автор статей «Трамвай» и «Троллейбус» в Энциклопедическом справочнике «Киев», который был издан к 1500-летию города Киева, статей в Энциклопедии Современной Украины: «Веклич Владимир Филиппович», «Гаккель Яков Модестович», «Дьяконов Василий Кириллович» и «Абрагамсон Артур Адольфович».

Внёс большой вклад в оформление экспозиции музея киевского электротранспорта. Им были оформлены персональные стенды, посвященные выдающимся электротранспортникам — Владимиру Векличу, Василию Дьяконову, Станиславу Бейкулу и Исааку Кацову. Им также оформлен стенд памяти основателю музея Лидии Ливинской.

Сделал большой вклад в исследование Куренёвской трагедии. По его совместной с директором музея киевского электротранспорта Ливинской Лидии Архиповны инициативе в память о погибших во время Куренёвской трагедии работников трамвайного депо возле его входа в 1995 году открыт Памятный знак, на территории предприятия оформлена часовня и составлен полный список погибших электротранспортников.

При подготовке к празднованию столетия первого в Восточной Европе киевского трамвая инициировал и организовал работы по созданию, изготовлению и установке Памятного знака. Знак был установлен и торжественно открыт 14 июня 1992 года на Почтовой площади.

При подготовке к празднованию 50-летия выхода на маршрут первого троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича стал инициатором установки двух мемориальных табличек посвящённых этому событию, торжественное открытие которых состоялось 14 июня 2016 года.

Общественно-политическая деятельность 
Неоднократно выступал в прессе за сохранение памятников промышленной архитектуры Киева.

Основные работы 
 Бейкул С. П. Брамский К. А. Киевский трамвай 1892—1992 (к столетию со дня пуска в эксплуатацию). К.:Будівельник, 1992 — С. 71 Тираж 10 000 экз. ISBN 5-7705-0495-1
 Брамский К. А.  Киевскому трамваю 115 лет. — , 2007 — 28 с., 99 ил.
 Брамский К. А.  Веклич Владимир Филиппович // Энциклопедия современной Украины: в 25 т. / Под ред. И. М. Дзюбы и др. — Киев : 2005. — Т. 4. — С. 187 — ISBN 966-02-3354-X
 Брамский К. А.  Дьяконов Василий Кириллович // Энциклопедия современной Украины: в 25 т. / Под ред. И. М. Дзюбы и др. — Киев : 2005. — Т. 8. — С. 584
 Брамский К. А. Первый в мире троллейбусный поезд // Городское хозяйство Украины. — 2013. — № 4. — С. 30-31. — ISSN 0130-1284
 Брамский К. А. Светлый ум и величие доктора Веклича // Городское хозяйство Украины. — 2003. — № 4. — С. 44-45. — ISSN 0130-1284
 Впервые в мире (Сборник воспоминаний о Владимире Филипповиче Векличе) /под. ред. К. А. Брамского К. А. Киев:2013 — 28 c. 12 ил.
 Брамский К. А. Украинский троллейбус начинался так… // Городское хозяйство Украины. — 2005. — № 3. — С. 37-40. — ISSN 0130-1284
 Брамский К. А.  Троллейбусный транспорт столицы Украины. — , 2005 — 20 с., 44 ил.
 Брамский К. А. Троллейбусное депо № 2 столицы Украины — Киев −2006 — С. 10
 Брамский К. А. Троллейбусный поезд Владимира Веклича // газета «Всеукраинская техническая газета», 11 декабря 2003 г.
 Брамский К. А. Киевский троллейбус в истории и перспективе // газета «Всеукраинская техническая газета», 22 сентября 2005 р. С. 6-7.
 Брамский К. А. Первому в Украине киевскому троллейбусу 75 лет // Вопросы истории науки и техники. — 2011. — № 1. — С. 64-69. — ISSN 2077-9496
 Брамский К. А.  Памяти товарища Веклича Владимира Филипповича // газета «Киевский электротранспорт», 25 августа 1993 года. — С. 2.
 Брамский К. А.  История электротранспорта города Киева в личностях К: 2001 — 60 с., 17 ил.
 Брамский К. А. Технический отдел Киевского трамвайно-троллейбусного управления К: 2013 — 26 с., 30 ил.
 Брамский К. А. Выпускники Харьковской академии городского хозяйства на столичном электротранспорте К: 2009 — 40 с., 33 ил.
 Брамский К. А. Чем нам запомнился 2013-й год. — Киев : 2014. — 75 с., 98 ил.
 Брамский К. А. Куренёвская трагедия К: 2011 — 26 с., 10 ил., 1 схема
 Брамский К. А. Наш долгожитель. — , 2007 — 32 с., 23 ил.
 Статья «Киевский фуникулер» в венгерском журнале «Városi Közlekedés» («Городской транспорт»)
 Проспекты «Киевский скоростной трамвай», «Пассажирский транспорт г. Киева» и «Наземный пассажирский транспорт столицы Украины»
  Брамский К. А. «История развития общественного транспорта города Киева» на сайте «kievtransport.com.ua» 
 
 Брамский К. А. Памятник промышленной архитектуры под угрозой уничтожения
 Брамский К. А. Метровагон на . . . трамвайных путях // газета «Омнибус» № 5/6 2007 год

См. также 
 Куренёвская трагедия
 Подольское трамвайное депо
 Веклич Владимир Филиппович
 Ливинская Лидия Архиповна

Ссылки 
 Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Жмеринское высшее профессиональное училище»
 
 В Киеве почтили память жертв Куренёвской катастрофы
 Статья «Киевляне просят спасти отбегавших своё рогатых старичков». Страница на сайте газеты «Сегодня»
 Игорь Осипчук «В 1934 году на месте киевского фуникулера решили построить парадную лестницу с фигурой Ленина». Страница на сайте газеты «Факты»
 Музей электрического транспорта в Киеве. Страница на сайте «Электра»
 Киевскому троллейбусу исполняется 75 лет. Страница на сайте «Подробности»

Примечания 

Общественные деятели Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Выпускники вузов Харькова
Учёные Украины
Инженеры Украины
Персоналии:Киев
Историки техники